

Astronomia
 Osservatorio di Monte Palomar
 Il nome di diversi ammassi globulari:
 Palomar 1
 Palomar 4
 Palomar 5
 Palomar 12
 Palomar 14
 Palomar Planet Crossing Asteroid Survey – programma di ricerca che ha portato alla scoperta di numerosi asteroidi
 Palomar Sky Survey – catalogo fotografico del cielo, realizzato dall'Osservatorio di Monte Palomar

Aziende
 Palomar – casa di produzione cinematografica

Geografia
 Palomar de Arroyos – comune della Spagna

Letteratura
Palomar – romanzo di Italo Calvino

Radio 

 Palomar – programma radiofonico di Radio3

Pagine correlate
El Palomar